CG poate fi:
 Republica Congo, codul ISO 3166-1 al acestei țări
 .cg, domeniu de internet de nivel superior, pentru Republica Congo
 Republica Democrată Congo, codul FIPS 10-4 al acestei țări

o prescurtare folosită în Occident a computer graphics - cu sensul de artă digitală pe calculator